Пикадили може да се отнася за:

 Българска верига супермаркети „Пикадили“
 Улица „Пикадили“ в Лондон, Великобритания
 Площад „Пикадили Съркъс“ в Лондон, Великобритания
 Линия „Пикадили“ на метрото в Лондон, Великобритания